Numerose sono le ville venete nel vicentino ad essere legate al nome della famiglia Porto (o da Porto); tra queste:

Villa Porto (Molina), a Molina di Malo progetto rimasto interrotto di Andrea Palladio
Villa Porto (Vivaro), a Vivaro di Dueville, attribuita dalla tradizione ad Andrea Palladio
Villa da Porto (Pilastroni), in località Pilastroni a Dueville, progetto parzialmente realizzato di Ottone Calderari
Villa Porto Colleoni Thiene (detta anche palazzo o castello) a Thiene
Villa da Porto (Torri di Quartesolo) a Torri di Quartesolo
Villa da Porto (Sarego) detta "La Favorita", a Monticello di Sarego, 1714-1716, di Francesco Muttoni